Гудкоп () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Гудкоп, Берт (род. 1956) — нидерландский волейболист и тренер.
 Гудкоп, Макс (1928—2017) — нидерландский футболист.
 Гудкоп, Ханс (род. 1963) — нидерландский историк и литературный критик.